Керинчи:

 Керинчи — действующий вулкан на острове Суматра в хребте Барисан.
 Керинчи — (самоназвание), коринчи, народ в Индонезии.
 Керинчи — округ в провинции Джамби. Административный центр — город Сиулак.